Baptiste („Täufer“) ist ein Familienname und ein männlicher oder weiblicher Vorname.

Namensträger

Vorname 
 Baptiste Boiron (* ≈1990), französischer Musiker
 Baptiste Giabiconi (* 1989), französisches Model
 Baptiste Mischler (* 1997), französischer Leichtathlet
 Baptiste Rollier (* 1982), Schweizer Orientierungsläufer

Familienname 
 Béla Baptiste (* 1988), deutscher Schauspieler
 Denys Baptiste (* 1969), britischer Jazzmusiker
 Hailey Baptiste (* 2001), US-amerikanische Tennisspielerin
 Henry-Bernard Baptiste (* 1989), mauritischer Kugelstoßer
 Jean-Pierre Baptiste, haitianischer Paramilitär und Kommandeur der FRAPH
 Joan Baptiste (* 1959), britische Sprinterin
 Kelly-Ann Baptiste (* 1986), Sprinterin aus Trinidad und Tobago
 Kirby Howell-Baptiste (* 1987), britische Schauspielerin und Autorin
 Kirk Baptiste (1962–2022), US-amerikanischer Leichtathlet
 Lauryn John-Baptiste (* 1999), britische Tennisspielerin
 Leon Baptiste (* 1985), britischer Sprinter
 Lucien Jean-Baptiste (* 1964), französischer Schauspieler, Synchronsprecher und Regisseur
 Marianne Jean-Baptiste (* 1967), britische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Komponistin
 Michelle Baptiste (* 1977), Sprinterin aus St. Lucia
 Mona Baptiste (1928–1993), Pop- und Schlagersängerin
 Nicholas Baptiste (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Rene Baptiste, vincentischer Politiker
 Shandon Baptiste (* 1998), grenadisch-englischer Fußballspieler
 Sheridon Baptiste (* 1964), kanadische Bobsportlerin

Siehe auch 
 Baptist
 Baptista
 Battista
 Johann Baptist

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Französischer Personenname
Englischer Personenname